Joan Comorera puede hacer referencia a:

 Joan Comorera i Soler (1894 - 1958), político comunista español.
 Joan Comorera Estarellas, político español, senador por Barcelona por En Comú Podem.